Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Sekarwangi (Buahdua), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Sekarwangi (Cibadak), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Sekarwangi (Malangbong), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Sekarwangi (Rawamerta), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java